Josefa Inmaculada González Bayo (Cartaya, Huelva, 25 de agosto de 1966), conocida como Pepa González Bayo, es una política española perteneciente al Partido Socialista Obrero Español. Ha sido Diputada por Huelva en el Congreso de los Diputados, en las XI y XII legislaturas. Es la actual Alcaldesa de Cartaya y Senadora por la provincia de Huelva en las legislaturas XIII y XIV.

Biografía

Profesión 
Es ingeniera técnico agrícola.

Carrera política 

Entre 2003 y 2007 fue concejala en el Ayuntamiento de Cartaya y en la siguiente legislatura, entre 2007 y 2011, ocupó el cargo de 2.º teniente alcalde en el mismo municipio. Entre octubre de 2003 y el 30 de junio de 2025 fue Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medioambiente, y del 30 de julio al 10 de noviembre de 2015, Delegada Territorial Agricultura, Pesca y Desarrollo rural. El 20 de diciembre de 2015 fue elegida diputada por Huelva al Congreso de los Diputados y reelegida en 2016. El 24 de abril de 2019 fue elegida Senadora por Huelva al Senado en la XIII legislatura.

Actualmente, es Alcaldesa de Cartaya desde julio de 2020 y Senadora por la provincia de Huelva en la XIV legislatura

Referencias 

Políticas de España
Políticos de España del siglo XX
Políticos del Partido Socialista Obrero Español
Diputados por la provincia de Huelva
Diputados de la XI Legislatura de España
Diputados de la XII Legislatura de España
Senadores por la provincia de Huelva
Senadores de la XIII Legislatura de España
Senadores de la XIV Legislatura de España
Concejales en municipios de la provincia de Huelva
Alcaldes de Cartaya
Nacidos en Cartaya
Españolas del siglo XX
Políticos de España del siglo XXI
Españolas del siglo XXI